Příjmení Ott může nést:

 Alice Sara Ott (* 1988), pianistka německo-japonského původu
 Carlos Ott (* 1946), kanadský architekt uruguayského původu
 Edward Ott (* 1941), americký fyzik, který přispěl k rozvoji teorie chaosu
 Elfriede Ott (1925–2019), rakouská herečka, zpěvačka a režisérka
 Emil Ott (1845–1924), český právník, profesor civilního řízení soudního
 Jean-François Ott (* 1965), francouzsko-český podnikatel, investor a realitní magnát
 Rudolf Ott (1806–1880), moravsko-rakouský právník a politik německé národnosti, starosta Brna
 Thomas Ott (* 1966), švýcarský komiksový autor, filmař a hudebník

Související články 
 Otto

Externí odkazy